Nuillé kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Nuillé-sur-Vicoin, departementet Mayenne i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Nuillé-le-Jalais, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire,